Der Begriff Kinderstube hat folgende Bedeutungen:

 in der Biologie der Aufwuchsort von Arten im juvenilen Stadium
 andere Bezeichnung für Kinderzimmer
 die Bedingungen, unter denen jemand im Elternhaus erzogen wird, oder die Umgangsformen, die daraus resultieren
 Kinderstube (Liederzyklus), Liederzyklus von Modest Mussorgski
 Hamburger Kinderstube, ehemaliges Geschäft für Kindermode

Siehe auch: